

Musique

Album 

 Don't Stop est un EP de Billy Idol sorti en 1981 ;
 Don't Stop est un album de Status Quo sorti en 1996 ;
 Don't Stop est un album de Jolin Tsai sorti en 2000 ;
 Don't Stop est un album d'Annie sorti en 2009.

Chanson 

 Don't Stop est une chanson de Fleetwood Mac sortie en 1977 ;
 Don't Stop (Funkin' 4 Jamaica) est une chanson de Mariah Carey sortie en 2001 ;
 Don't Stop est une chanson des Rolling Stones sortie en 20025 ;
 Don't Stop (Color on the Walls) est une chanson de Foster the People sortie en 2012 ;
 Don't Stop est une chanson de 5 Seconds of Summer sortie en 2013.